PAWS est un sigle qui peut désigner :
 PAWS est le code OACI de l'Aéroport de Wasilla
 Paws est un film australo-britannique sorti en 1997
 PAWS, pour Protection Against Wrapped Sequence, est un algorithme du Transmission Control Protocol
 MW:PAWS est un environnement de développement en ligne